Вейккауслига 2014 () — 84-й сезон чемпионата Финляндии по футболу. Чемпионом страны в шестой раз подряд и двадцать седьмой в своей истории стал клуб «ХИК» из Хельсинки.

Команды 
В турнире приняли участие 12 команд. Новым участником чемпионата стал футбольный клуб «СИК», который заменил клуб «Ювяскюля», вылетевший в прошлом сезоне в Первую лигу.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первые два тура

Третий круг

Потуровая таблица 

2014
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2014 году